Die Abkürzung TVO steht für:

 Trinkwasserverordnung
 TV Oberfranken
 TVOntario, ein kanadischer Fernsehsender
 TV Osaka, ein japanischer Fernsehsender
 Teollisuuden Voima, Betreiber zweier finnischer Atomkraftwerke in Olkiluoto
 TVO – Das Ostschweizer Fernsehen
 Turnverein Ochsenfurt 1862 e.V. (Ochsenfurt bei Würzburg) 
 Tangentiale Verbindung Ost, eine Stadtschnellstraße in Berlin
 Television out, TV-Ausgang einer PC-Grafikkarte 
 Total Value of Ownership
 Tourismusverband Ostbayern

Abkürzung